Dworak – nazwisko

osoby o nazwisku Dworak:
 Jan Dworak (ur. 1948) – polski dziennikarz, producent, polityk, prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
 Janusz Dworak (ur. 1935) – polski dyplomata
 Jerzy Dworak (ur. 1936) – polski wolnomularz
 Kazimierz Juliusz Tadeusz Dworak (1895–1954) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Ludwik Eugeniusz Dworak (1899–?) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Tadeusz Zbigniew Dworak (1942–2013) – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany

Zobacz też: Antonín Dvořák